John Steiner est un nom de personne notamment porté par :

 John Steiner (1934-), un psychanalyste britannique.
 John Steiner (1941-2022), un acteur anglais.